Reinisch bezeichnet:

 ein österreichisches Weingut, siehe Weingut Johanneshof Reinisch

Reinisch ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Reinisch (1763–1797), Sensenschmied in Volders und Sturmhauptmann der Rettenberger Schützen
 August Reinisch (* 1965), österreichischer Rechtswissenschaftler

 Gerhard Reinisch (* 1936), deutscher Maler und Grafiker
 Holger Reinisch (* 1948), deutscher Wirtschaftspädagoge und Hochschullehrer
 Karl Reinisch (1921–2007), deutscher Wissenschaftler
 Leo Reinisch (1832–1919), österreichischer Ägyptologe
 Leonhard Reinisch (1924–2001), deutscher Journalist und Autor
 Paula Reinisch (* 1998), deutsche Volleyballspielern
 Rainer Reinisch (* 1933), österreichischer Architekt, Autor und Objektkünstler
 Reinhold Reinisch (1867–1950), deutscher Geowissenschaftler
 Rica Reinisch (* 1965), deutsche Schwimmerin
 Ricarda Reinisch-Zielinski (* 1954), österreichische Fernsehmoderatorin des ORF
 Robert Reinisch (1884–1957), deutscher Politiker (Handwerkerbund), MdL Schaumburg-Lippe
 Werner Reinisch (* 1930), deutscher expressionistischer Maler